Plaats in Indonesië
 Rajawetan (Tonjong), een plaats in het bestuurlijke gebied Brebes in de provincie Midden-Java
 Rajawetan (Pancalang), een plaats in het bestuurlijke gebied Kuningan in de provincie West-Java